Wilhelm Thomsen ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Thomsen (1842–1927), dänischer Sprachforscher, siehe Vilhelm Thomsen 
* Wilhelm Thomsen (Mediziner) (1901–1974), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer